Vixen (engl. ‚Füchsin‘) bezeichnet:

 Vixen (Band), eine Hard-Rock-Band
 eine Metal-Band, siehe Hawaii (Band)
 ein Computerspiel; im deutschsprachigen Raum bekannt unter dem Namen She-Fox
 einen Film von Russ Meyer
 Vixen (Comicfigur), eine Comicfigur aus den DC Comics
 Vixen (Webserie), eine US-amerikanische Webserie
 Vixen (Automarke), eine US-amerikanische Automarke (1914–1916)
 Vixen (Wohnmobil), eine US-amerikanische Automarke (1986–1989)
 Vixen (Unternehmen), einen japanischen Hersteller von Teleskopen und anderen optischen Geräten
 Vixen Media Group, ein Filmstudio für Pornofilme
 TVR Vixen, ein Modell (1967–1973) des britischen Automobilherstellers TVR
 USS Vixen (PY-4), ein ehemaliges Kanonenboot der United States Navy
 USS Vixen (PG-53), ein ehemaliges Patrouillenboot der United States Navy, siehe Regina Maris (Schiff, 1929)

Vixen ist der Künstlername von:

 Taylor Vixen (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin und Model

Siehe auch:
 Wichsen